Младеновац се може односити на:
 Младеновац, градско насеље и седиште истоимене градске општине, град Београд, Србија
 ОФК Младеновац, фудбалски клуб
 Младеновац (село), насеље у истоименој градској општини, град Београд, Србија
 Градска општина Младеновац, градска општина града Београда, Србија

Види још 
 Младеновачка бања или Селтерс Бања, бања у Младеновцу, градска општина Младеновац, град Београд, Србија